Графство Дублин имеет в современной Ирландии (с 1994 года) два значения:
 Дублин (город-графство) — административное графство, фактически представляющее собой историческую часть Дублина.
 Дублин (традиционное графство) — традиционное графство, включающее помимо города-графства Дублина ещё три графства: Дун-Лэаре-Ратдаун, Южный Дублин и Фингал